Корчин — власна назва.

Топоніми

Корчин — село, гміна Стравчин, Келецький повіт, Свентокшиське воєводство.
 Новий Корчин — місто, гміна Новий Корчин, Буський повіт, Свентокшиське воєводство.
 Старий Корчин — село, гміна Новий Корчин, Буський повіт, Свентокшиське воєводство.
 Новий Корчин — гміна, Буський повіт, Свентокшиське воєводство.

Корчин — село в Стрийському районі Львівської області.
 Корчин — село в Червоноградському районі Львівської області.
 Корчин — село в Рівненському районі Рівненської області.